Пария (фильм) может означать:

 Пария (фильм, 1969) — фильм 1969 года режиссёра Клода Карлье.
 Пария (фильм, 1998) — фильм 1998 года режиссёра Рэндольфа Крета.
 Пария (фильм, 2011) — фильм 2011 года режиссёра Ди Риса.
 Пария (фильм, 2015) — фильм 2015 года режиссёра Роба Макэлхенни.